Суперкупата на България през 2022 г. е двадесетият мач за Суперкупата на България. Срещата се играе между шампиона на България Лудогорец и носителя на Купата на България Левски, който побеждава на финала ЦСКА-София. Разградският тим побеждава с дузпи и печели рекордния шести трофей.

Регламент 
Носителят на Суперкупата на България се определя във финал в една среща на неутрален терен. Финалисти са шампионът на Първа лига за сезон 2021/22 и носителят на Купата на България за сезон 2021/22. Ако един отбор спечели и двете състезания, вторият участник в мача за Суперкупата на България е финалистът в турнира за Купата на България за сезон 2021/22. При равенство в редовното време директно се изпълняват дузпи.

Данни за мача 
С по-добра игра преди почивката до средата на второто полувреме Левски води с 1:0 с гол на Георги Миланов. Тогава за 5 минути Кирил Десподов изравнява и отбелязва втори гол от дузпа, с което Лудогорец обръща резултата в своя полза. Обаче във втората минута на добавеното време Левски изравнява чрез Келиан ван дер Каап и мачът завършва при резултат 2:2. При дузпите разградският вратар Серджио Падт спасява 2 дузпи, а вратарят на Левски Пламен Андреев – една. Така Лудогорец печели Суперкупата за шести път.

Източници 
 Суперкупа на България 2022

Турнири по футбол в София
Суперкупа на България по сезони
Сезон 2022/23 във футбола